Salifou peut désigner :
Abdel-Kader Salifou (1989-), joueur de tennis de table français 
Dinah Salifou, roi des Nalous (Guinée) au 
Moustapha Salifou, (1983-), footballeur togolais.